U17-världsmästerskapet i fotboll för damer 2016 var den femte upplagan av U17-världsmästerskapet. Turneringen spelades i Jordanien mellan 30 september  och 21 oktober 2016. Nordkorea vann turneringen efter finalseger mot Japan som gått till straffsparksläggning då matchen slutat 0–0 efter full tid och förlängning. Spanien vann bronset efter en 4–0-vinst mot Venezuela.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om tredjeplats

Final

Sammanställning

Källor
Officiell hemsida

Referenser

2016
2016 i Jordanien
Sportevenemang i Jordanien
Fotboll i Jordanien
Fotbollsåret 2016